«Sing» — второй сингл американской рок-группы My Chemical Romance из четвёртого студийного альбома Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. Официально сингл был размещён на сайте группы в октябре 2010 года.

Список композиций 
 Все песни написаны My Chemical Romance.
Version 1 (promotional CD)

Version 2 (digital download)

Version 3 (iTunes-exclusive deluxe edition)

Version 4 (#SINGItForJapan)

Релиз 
Дебют песни состоялся 3 ноября 2010 года на британской радиостанции BBC Radio 1, а также на страничке группы в Myspace и ряде других радиостанций. На iTunes песня была запущена в тот же день. Съёмки проходили в Дейтоне, Огайо.

Другие версии 
Песня была использована в телесериале «Хор» в эпизоде «Возвращение». В хит-параде Billboard Hot 100 сингл стартовал с 49 отметки. 13 апреля 2011 года группа выпустила повторную версию «Sing», названной «#SINGItforJapan», в поддержку жертв землетрясения в Японии.
Также эту песню исполнили на шоу талантов The Glee Project в девятом эпизоде, «Generosity».

Позиция в чартах

Примечания 

Синглы My Chemical Romance
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart
Эмо-песни